Martin Fafejta je jméno více známých osobností: 
 Martin Fafejta (sociolog) – český sociolog
 Martin Fafejta (dopravní inženýr) – projektový manažer a úředník v pražské organizaci ROPID